Korolëva eller Koroleva kan syfta på:

 Natalia Koroleva (född 1973), ukrainsk-rysk sångerska och skådespelare

Geografi

Antarktis 

 Kupol Korolëva, 

Robotskapade Antarktisförgreningar